Aztecolus är ett släkte av mångfotingar. Aztecolus ingår i familjen Spirobolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Aztecolus